Алекса́ндр Плешако́в:
 Плешаков, Александр Владимирович (род. 1951) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Плешаков, Александр Петрович (род. 1964) — председатель Совета директоров авиакомпании «Трансаэро».
 Плешаков, Александр Яковлевич (1922—2001) — военный лётчик, Герой Советского Союза.